Coahoma puede referirse a:
Coahoma County, condado de los Estados Unidos en Misisipi.
Coahoma, ciudad en el mismo estado.
Coahoma, ciudad en Texas.